Artis bezeichnet:
 Artis (Zoo), Zoo der Stadt Amsterdam, Niederlande
 Artis (Musik), österreichische Musikgruppe
 Artis (Hotel), internationale Hotelkette
 Artis – Zeitschrift für neue Kunst, ehemalige monatliche Kunstzeitschrift, siehe art – Das Kunstmagazin #Artis

Artis ist der Familienname von
 Edmund Tyrell Artis (1789–1847), britischer Paläobotaniker und Archäologe
 Gabriel d’Artis (ca. 1660–ca. 1730), reformatorischer Pastor, Journalist und theologischer Schriftsteller
 Michael J. Artis (1938–2016), britischer Wirtschaftswissenschaftler 
 William Artis (1884–1957), britischer Sportschütze

ARTIS als Abkürzung steht für:
 Autonomous Rotorcraft Testbed for Intelligent Systems, siehe ARTIS (Luftfahrt)
 Austrian Rail Transport Information System, siehe ARTIS (Eisenbahn)

ARTIS